Paraguay bezeichnet:

 einen Staat in Südamerika, siehe Paraguay
 dessen Hauptstadt Asunción in der Guaraní-Sprache
 den Fluss Río Paraguay
 den Asteroiden (10071) Paraguay
 Paraguay (Kuba), Ort in Kuba
 Diagonal Paraguay, Straße in Santiago de Chile
 eine südamerikanische Ordensprovinz der Jesuiten, siehe Paracuaria (Ordensprovinz)